2 miejscowości w Polsce:
 Błędno – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osiek
 Błędno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec

Inne:
 Błędno – jezioro w Wielkopolsce